Глазачев, Константин Александрович  (18 февраля 1985, Архангельск, СССР) — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник архангельского хоккея. Начал профессиональную карьеру в 2002 году в составе ярославского «Локомотива», выступая до этого за его фарм-клуб. В следующем году на драфте НХЛ был выбран во 2 раунде под общим 35 номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Вторую половину сезона 2004/05 провёл в новосибирской «Сибири», после чего вновь вернулся в Ярославль.

После того как в 2007 году Глазачев окончательно покинул «Локомотив», в составе которого в 115 проведённых матчах он набрал 35 (18+17) очков, а также стал чемпионом России, выступал за хабаровский «Амур» и новокузнецкий «Металлург». Перед началом дебютного сезона КХЛ подписал контракт с астанинским «Барысом», в котором стал лидером команды, в первый же год набрав 55 (31+24) очков в 59 матчах. Следующий сезон сложился для Глазачева чуть менее успешно, тем не менее он оставался одним из лучших бомбардиров казахстанцев.

Весной 2010 года Глазачев вместе со своими одноклубниками Максимом Спиридоновым и Дэвидом Немировски покинул Казахстан и подписал контракт с минским «Динамо», в составе которого в сезоне 2010/11 стал лучшим бомбардиром, набрав 41 (14+27) очко в 59 проведённых матчах. Тем не менее, 10 мая 2011 года Глазачев, несмотря на действующий контракт, покинул «Динамо». 13 мая 2011 года заключил однолетнее соглашение с магнитогорским «Металлургом», в составе которого он провёл 18 матчей, набрав 10 (3+7) очков, после чего вновь вместе с Максимом Спиридоновым был обменян в казанский «Ак Барс» на Николая Лемтюгова и Дмитрия Казионова. За оставшуюся часть сезона Глазачев провёл на площадке 33 матча, в которых он сумел набрать 9 (3+6) очков, тем не менее, по окончании сезона он покинул казанский клуб.

1 мая 2013 года подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»

11 сентября 2015 года подписал контракт на один сезон с московским «Спартаком». 2 марта продлил контракт ещё на два года.

13 сентября 2017 года Глазачев дебютировал в составе владивостокского «Адмирала». В сезоне 2018/19 Глазачев, являясь лидером клуба, набрал 28 очков, забив 16 шайб. В сезоне 2019/20 получил повязку капитана.

В сборной 
В составе сборной России Константин Глазачев принимал участие в юниорском чемпионате мира 2003 года в Ярославле. В 6 матчах набрал 5 (2+3) очков, став вместе с командой бронзовым призёром.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2003.
 Чемпион России 2003.

Статистика выступлений

Международная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Адмирал»
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»